South Fork (Pensilvânia)
South Fork (Colorado)
South Fork Estates

Desambiguações de topônimos